RAF är en akronym med flera betydelser:

 RAF – en av tre försvarsgrenar inom Storbritanniens försvarsmakt, se Storbritanniens flygvapen
 RAF – tidigare fordonstillverkare i Riga, se Rīgas Autobusu Fabrika
 RAF – västtysk vänsterinriktad terrororganisation, se Röda armé-fraktionen

Personer
 Raf (sångare), en italiensk sångare
 RAF Camora (1984–), en österrikisk hiphopartist